Кеосаян () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Кеосаян Давид Едмондович ( 1961) — російський актор, режисер, сценарист і продюсер.
 Кеосаян Лаура Давидівна ( 1982) — російська актриса театру і кіно.
 Кеосаян Тигран Едмондович ( 1966) — російський кінорежисер і актор, продюсер, сценарист, телеведучий.
 Кеосаян Едмонд Гарегінович (1936—1994) — радянський вірменський кінорежисер і сценарист.

Вірменські прізвища